Terhagen (Blieberg), of: Terhaegen, een gehucht in de deelgemeente Sippenaeken van de gemeente Blieberg (Plombières) in de Belgische provincie Luik.
Terhagen (Rumst), een deelgemeente van de gemeente Rumst in de Belgische provincie Antwerpen.
Terhagen (Stein), een buurtschap bij dorp Elsloo in de gemeente Stein in de Nederlandse provincie Limburg.